Hendrick de Keyser, detto il Vecchio, architetto e scultore olandese (1565-1621)
 Hendrick de Keyser, detto il Giovane, scultore olandese (1613-1665), figlio di Hendrick de Keyser il Vecchio